Chester County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Chester County (Pennsylvania)
 Chester County (South Carolina)
 Chester County (Tennessee)